Список дипломатических миссий Камеруна — в настоящее время дипломатические представительства Камеруна находятся в 28 государствах. Особенно тесные отношения эта страна поддерживает с Францией, США и КНР.

Список дипломатических миссий Камеруна (не включает почётные консульства):

Европа 

  Бельгия
 Брюссель (посольство)
  Франция
 Париж (посольство)
 Марсель (генеральное консульство)
  Германия
 Берлин (посольство)
 Дюссельдорф (генеральное консульство)
  Италия
 Рим (посольство)
  Нидерланды
 Гаага (посольство)
  Россия
 Москва (посольство)
  Испания
 Мадрид (посольство)
  Швейцария
 Берн (посольство)
  Великобритания
 Лондон (выоский комиссариат)

Америка 

  Канада
 Оттава (высокий комиссариат)
 Монреаль (генеральное консульство)
  США
 Вашингтон (посольство)
  Бразилия
 Бразилиа (посольство)

Ближний Восток 

  Израиль
 Тель-Авив (посольство)
  Саудовская Аравия
 Эр-Рияд (посольство)
 Джидда (генеральный консулат)

Африка 

  Алжир
 Алжир (посольство)
  Центральноафриканская республика
 Банги (посольство)
  Республика Конго
 Браззавиль (посольство)
  Демократическая Республика Конго
 Киншаса (посольство)
  Кот д'Ивуар
 Абиджан (посольство)
  Египет
 Каир (посольство)
  Эфиопия
 Аддис-Абеба (посольство)
  Экваториальная Гвинея
 Малабо (посольство)
  Габон
 Либревиль (посольство)
  Нигерия
 Лагос (высокий комиссариат)
 Калабар (генеральное консульство)
  Сенегал
 Дакар (посольство)
  ЮАР
 Претория (посольство)

Азия 
  КНР
 Пекин (посольство)
 Гонконг (консульство)
  Япония
 Токио (посольство)

Международные организации 
 Рим (постоянная миссия при ФАО)
 
 Нью-Йорк (представительство при ООН)
 Женева (представительство при ООН и других международных организациях)
 
 Париж (постоянная миссия при ЮНЕСКО)

Внешняя политика Камеруна
Камерун
Списки:Камерун